USC — латинская аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 Университеты:
 Университет Южной Калифорнии () — университет в  Лос-Анджелесе, Калифорния, США.
 Университет Южной Каролины () — университет в Колумбии, Южная Каролина, США.
 Центр приложений Ubuntu () — программное обеспечение для управления пакетами программного обеспечения.